Аррієта; Арр'єта; Арріета

 Агустін Аррієта (1803—1874) — мексиканський художник.
 Даніло Аррієта (* 1987) — данський футболіст.
 Джейк Аррієта (* 1986) — американський професійний бейсболіст.
 Домінго Аррієта Леон (1874—1962) — мексиканський генерал і державний діяч.
 Еміліо Аррієта (1823—1894) — іспанський композитор.
 Йоланда Аррієта (* 1963) — баскська письменниця.
 Йохана Аррієта (* 1998) — колумбійська легкоатлетка.
 Крістіан Аррієта (* 1979) — американський футболіст і тренер.
 Луїс Аррієта (* 1982) — мексиканський актор і режисер.
 Марібель Аррієта (1934—1989) — сальвадорська королева краси, дипломат і художниця
 Педро де Аррієта (? — 1738) — мексиканський архітектор, представник бароко XVIII століття.
 Роберто Д'Обюссон Аррієта (1944—1992) — сальвадорський військовий і ультраправий політик, лідер антикомуністичних сил в громадянській війні 1980-х. Організатор і керівник «ескадронів смерті».
 Сантьяго Аррієта (1897—1975) — уругвайський кіноактор.
 Хайро Арріета (* 1983) — костариканський футболіст, нападник клубу «Ередіано» і збірної Коста-Рики. Чвертьфіналіст Олімпійських ігор 2004 року в Афінах та Золотого кубку КОНКАКАФ 2013 року.
 Хорхе Аустін Аррієта (* 1949) — баскський письменник і перекладач.
 Хосе Луїс Аррієта (* 1971) — іспанський професійний велосипедист.

Аррієта — населений пункт в муніципалітеті Ірурайс-Гауна Країни Басків.
 Аррієта — муніципалітет у складі автономної спільноти Країна Басків, провінція Біскайя.
 Аррієта — населений пункт в муніципалітеті Кондадо-де-Тревіньйо провінції Бургос.
 Аррієта — населений пункт в муніципалітеті Арія провінції Лас-Пальмас.
 Аррієта — населений пункт в муніципалітеті Арсе провінції Наварра.

Див. також 
 Арієта
іспанські прізвища